Центилович — фамилия:

 Центилович, Герасим Арсеньевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 8554; 26 ноября 1850.
 Центилович, Константин Афанасьевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5796; 1 декабря 1838.